Capistran ist der Name von:

 Johannes Capistranus (1386–1456), italienischer Wanderprediger, Heiliger

Kapistran ist der Ordensname von:
 Kapistran Pieller (1891–1945), österreichischer Franziskaner und Widerständler

Siehe auch:
 St. Johann von Capistran